Giostra – torneo medievale
 Giostra – attrazione per bambini presente nei luna park o nelle grandi aree all'aperto
 Giostre  – termine per indicare un'area occupata da giostre, attrazioni e chioschi, come un luna park
 Giostra – quartiere della V circoscrizione del comune di Messina
 Giostra Urbinati – un sistema di collegamento delle casse utilizzato sui veicoli articolati
 La Giostra – rivista mensile dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni
 La giostra – programma televisivo di genere contenitore andato in onda nella stagione 1987-1988 su Canale 5

Altri progetti